Rocky Point (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rocky Point (udde i Kina, Jiangsu), 
 Rocky Point (udde i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar